Termin  ima više značenja.

 Damarenediolna II sintaza, enzim
 Dimetildihlorosilan